Маркиз Деванте Тиг (; родился 28 февраля 1993 года в Индианаполисе, Индиана, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Выступления за университет 
Тиг поступил в Кентуккийский университет 22 апреля 2012 года, выбрав это учебное заведение, несмотря на множество предложений от других университетов. В своей дебютной игре в сезоне 2011/12 за «Уайлдкэтс» он вышел в стартовом составе и набрал 16 очков. В том же сезоне в игре против «Портленд Пайлотс» он сумел набрать 14 очков и сделать рекордные в своей карьере 8 передач и 4 перехвата. Вместе с командой Тиг завоевал титул чемпиона NCAA.

Профессиональная карьера 
В апреле 2012 года Тиг объявил, что решил выставить свою кандидатуру на предстоящий драфт НБА, на котором он был выбран в первом раунде под 29 номером клубом «Чикаго Буллз».

14 января 2014 года он был обменян в «Бруклин Нетс» на Торнике Шенгелия.

24 октября 2014 Маркиз Тиг он был обменян вместе с драфт-пиком второго раунда 2019 года в «Филадельфию 76» на Каспера Вэйра. Через 3 дня он был отчислен. 1 ноября 2014 года он был выбран на драфте Лиги развития НБА клубом Оклахома-Сити Блю под общим девятым номером. 3 ноября Блю переподписали Тига.

Сезон 2016/2017 Тиг начал в израильском «Ирони Нагария», за который сыграл 4 матча в Лиге чемпионов (7.5 очка, 3.8 передачи, 2.3 подбора за 23.3. минуты) и 3 матча в чемпионате Израиля (15.3 очка, 7.3 передачи, 3.0 подбора за 24.3 минуты). При этом в обоих турнирах Тиг продемонстрировал высокий процент реализации трёхочковых бросков — 45,5 % в Лиге чемпионов и 50 % в чемпионате Израиля.

В ноябре 2016 года Тиг перешёл в «Автодор».

Достижения

Клубные 
  Чемпион NCAA: 2012

Сборная США США 
  Чемпион Мира среди юношей до 17 лет: 2010

Личная жизнь 
Родители Маркиза — Кэрол и Шон Тиги, а его брат Джефф Тиг — стартовый разыгрывающий защитник клуба «Индиана Пэйсерс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Kentucky Bio
 NBADraft.net Profile
 Scout.com Profile
 Rivals.com Profile

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Оклахома-Сити Блю»
Игроки БК «Автодор»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Мемфис Хастл»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки БК «Лондон Лайонс»
Игроки БК «Колоссос»